L'Observatoire européen du plurilinguisme (OEP) est constitué en association de droit français selon la loi de 1901, et comprend des personnes morales et physiques.

Issu de la société civile, l'OEP s'est créé pour favoriser une prise de conscience des enjeux et impulser des politiques publiques pour le plurilinguisme, dans tous les domaines. L'OEP est né de l'initiative de plusieurs associations et d'une fondation qui se sont regroupées en  pour organiser les premières Assises européennes du plurilinguisme.

Structures 
Association de droit français, les membres peuvent être des personnes morales ou physiques de toutes nationalités.

Outre ses organes statutaires classiques (Assemblée générale, Conseil d'administration, bureau), l'OEP comprend un Comité scientifique, un Comité d'initiative et des partenaires.

Missions 
L'OEP s’est assigné cinq grandes missions :
 La veille stratégique ;
 La mutualisation des moyens avec ses membres et partenaires ;
 La communication ;
 La médiation : l'OEP établit ainsi des relations avec les décideurs afin d'influer sur les choix politiques ;
 L’organisation d’événements.

Notes et références

Lien externe 
 

Association ou organisme de l'Union européenne
Politique linguistique dans l'Union européenne